Шнелл ():
 Шнелл, Дилейни — американская прыгунья в воду, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, член сборной США по прыжкам в воду. 
 Шнелл, Клод — франко-американский клавишник, известный благодаря учатию в группах Magic!, Rough Cutt, Dio, Last in Line.